

Населені пункти та їхні частини
 Новий Двур — гміна в Сокульському повіті Підляського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Новий Двур — село в гміні Сицув Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Новий Двур — село в гміні Єльч-Лясковіце Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Новий Двур — село в гміні Радваніце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Новий Двур — село в гміні Зембіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Новий Двур — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Радзинь-Хелмінський Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Бродниця Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Ковалево-Поморське Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Домброва-Хелмінська Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Домброва-Біскупія Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Піщаць Більського повіту Люблінського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Високе Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Сквежина Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Новий Кавенчин Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Ястшомб Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Новий Двур — село в гміні Новий Двур Сокульського повіту Підляського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Пельплін Тчевського повіту Поморського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Орнета Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Єдвабно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Кшивінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Шамоцин Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Збоншинь Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Новий Двур — село в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства
 Новий Двур — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Новий Двур — частина міста Лігниця в Нижньосілезькому воєводстві
 Новий Двур — частина міста Ключборк у Ключборському повіті Опольського воєводства
 Новий Двур — частина міста Рибник в Сілезькому воєводстві
 Новий Двур — частина міста Битом в Сілезькому воєводстві
 Новий Двур — частина міста Чеховіце-Дзедзіце в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Новий Двур — частина міста Конін в Великопольському воєводстві
 Новий Двур — частина села Прандоцин у гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Новий Двур — частина села Марянкі в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Новий Двур — частина села Нешкі в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Новий Двур — частина села Ніцпоня в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Новий Двур — частина села Небочови в гміні Любомія Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Новий Двур — частина села Зебжидовіце в гміні Зебжидовіце Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Новий Двур — частина села Вепш у гміні Радзехови-Вепш Живецького повіту Сілезького воєводства
 Новий Двур — частина села Ґільовиці в гміні Ґільовіце Живецького повіту Сілезького воєводства
 Новий Двур — частина села Ґрабув-Вуйтоство в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Новий Двур — частина села Яніково в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства
 Новий Двур — колонія в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Новий Двур — колонія в гміні Сомоніно Картузького повіту Поморського воєводства
 Новий Двур — осада в гміні Новий Кавенчин Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Новий Двур — осада в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства
 Новий Двур — осада в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новий Двур — лісова осада в гміні Осечна Староґардського повіту Поморського воєводства
 Новий Двур — лісова осада в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Новий-Двір-Мазовецький
 Новий Двір (значення)

Примітки